Nisshin oder Nissin bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Aichi: Nisshin
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Saitama: Nisshin (Saitama) (heute: Saitama)
 Nisshin (Schiff, 1904): Panzerkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Nisshin (Schiff, 1939): Seeflugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine
 Nisshin Maru, ein Fabrikschiff zur Walverarbeitung 
 die Neue Japan-Partei
 verschiedene Unternehmen:
 Nissin Foods
 Nisshin Seifun Group
 Nisshin OilliO Group
 die frühere Nisshin KK: NIS Group
 Nissin Kogyo (Automobil- und Motorradzulieferer)
 Nissin (Logistik)
 Nissin (Blitzgeräte)
 Nissin Veículos da Amazônia, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller